Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku
 Narodowe Muzeum Morskie w Hajfie
 Narodowe Muzeum Morskie (Brunei)